Parti conservateur (Roumanie, 1991-2015), parti ayant existé de 1991 à 2015 (nommé Parti humaniste roumain (PUR) de 1991 à 2005).
 Parti conservateur (Roumanie, 1880-1918), parti ayant existé de 1880 et 1918.